Reuland kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Burg-Reuland, kommun, Vallonien, Province de Liège,

Luxemburg 

 Reuland, Luxemburg, ort,